Es werde Licht bezeichnet

 Es werde Licht!, vierteiliger Filmzyklus von Richard Oswald
 Es werde Licht (Album), Weihnachtsalbum von Udo Jürgens
 Es werde Licht  (Kurzgeschichte) Eine Sci-Fi Kurzgeschichte von Robert A. Heinlein
 ein Bibelzitat aus 1. Buch Mose #Die Schöpfung